Tarrach ist der Familienname folgender Personen:

 Àngel Tarrach (1898–1979), spanischer Bildhauer; auch Angel Tarrac
 Isolde Tarrach, deutsche Fernsehansagerin und Moderatorin
 Jürgen Tarrach (* 1960), deutscher Schauspieler
 Reinhard Tarrach (* 1944), deutscher Schlagzeuger und Synthesizerspieler
 Rolf Tarrach Siegel (* 1948), spanischer Physiker und Hochschullehrer
 Walter Tarrach (1908–1965), deutscher Schauspieler